Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 2003, die sechzehnte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 18. und 28. Dezember 2003 in Maputo und Nampula, Mosambik statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Nigerias, die zum ersten Mal den Titel erringen konnte. Im Finale konnte der Gastgeber knapp geschlagen werden.

Teilnehmende Mannschaften

Spielorte 
Gespielt wurde im Pavilhão do Maxaquene in Maputo sowie im Pavilhão do Ferroviário in Nampula.

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) zu je fünf Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass jede Mannschaft vier Spiele absolvierte (insgesamt wurden 20 Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften jeder Gruppe zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Da die drei Erstplatzierten in Gruppe B punktgleich waren und Senegal gegen Mali, Mali gegen Nigeria und Nigeria gegen Senegal gewannen, entschied das relative Korbverhältnis aus diesen drei Partien. Da Senegal mit +20 und Nigeria mit +2 das bessere Korbverhältnis hatten als Mali (−22), zogen sie, Senegal als Gruppenerster und Nigeria als Gruppenzweiter in das Halbfinale ein. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf, die Viertplatzierten um Platz sieben und die Letztplatzierten jeder Gruppe um Platz neun.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A – Maputo
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B – Nampula

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Endrunde in Maputo

Spiel um Platz neun

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Siegermannschaft 
 Aisha Mohammed
 Funmilayo Ojelabi
 Linda Ogugua
 Mfon Udoka
 Mactabene Amachree
 Nguveren Iyorhe
 Nwamaka Adibeli
 Patricia Chukwuma
 Rashidat Sadiq
 Trainer: Sam Vincent

Abschlussplatzierung 

Nigeria qualifizierte sich durch die Sieg für die Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen, Griechenland.

Weblinks 
 2003 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Ergebnisse auf the-sports.org (englisch)

2003
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 2003
Sportveranstaltung in Maputo
Nampula
Frauenbasketballwettbewerb